Корухо ( или Coruxo) — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Корухо, Матиас (род. 1986) — уругвайский футболист, правый защитник.
 «Корухо» — испанский футбольный клуб из города Виго.